Стена може да се отнася за:

Архитектура 
 стена (архитектура) – вертикална архитектурна конструкция, отделяща или защитаваща дадено пространство;
 Крепостна стена - съоръжение за защита на крепост;
 Язовирна стена - стена на язовир;
 Стена на плача - стена в Ерусалим с важно значение за юдаизма;
 Мемориал на ветераните от Виетнам, известен като Стената
 Берлинска стена – стена, разделяща източен и западен Берлин по време на студената война
 Стена на Аврелиан – древна римска стена
 Стена на Сервий- древна римска стена
 Велика китайска стена

Геометрия 
 Стена (геометрия) - геометрична равнинна фигура, двуизмерна част от повърхността на триизмерно тяло.

Музика 
 Стената - албум на Пинк Флойд